Amédé Ardoin (1898 - 1942 ou 1950) est un musicien créole de la Louisiane.
Chris Ardoin (1981-) est un accordéoniste et un chanteur de zydeco américain.
Jacques Ardoin (1779-1854) est un banquier et homme politique français.
Jacques Ardouin (1937-2002) est un acteur, metteur en scène et réalisateur français.
John Ardoin (1935-2001) est un critique musical américain.